Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Worthing – miasto w hrabstwie West Sussex
 Worthing – dystrykt hrabstwa West Sussex (Anglia)
 Worthing – miejscowość w hrabstwie Norfolk

Miasto na Barbados:
 Worthing – miasto w parafii Christ Church

Miasta w Południowej Afryce:
 Worthing – miasto w prowincji Przylądkowa Wschodnia
 Worthing – miasto w prowincji Limpopo

Miasta w USA:
 Worthing – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Worthing – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Worthing – miasto w  stanie Teksas, w hrabstwie Lavaca